Purwanto ist der Familienname folgender Personen:

 Atjong Tio Purwanto (* 1991), indonesischer Hindernisläufer
 Luluk Purwanto (* 1959), indonesische Jazzmusikerin